Ри́жский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Рижский переулок — улица в городе Луга.
 1-й Рижский переулок — улица в Москве.
 Рижский переулок — улица в Хабаровске.

Украина 
 Рижский переулок — улица в Мариуполе.
 Рижский переулок — улица в Харькове.

Белоруссия 
 В Минске:
 1-й Рижский переулок.
 2-й Рижский переулок.

См. также 
 
 
 Рижская площадь